Hanák ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Hanák (* 1983), tschechischer Ruderer
 Tomáš Hanák (* 1957), tschechischer Schauspieler